Sumbersuko (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sumbersuko (Curah Dami), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sumbersuko (Dringu), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sumbersuko (Dampit), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Sumbersuko (Tajinan), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Sumbersuko (Wagir), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Suko, doorverwijspagina